Globo Ciência, programa de televisão
 Grand Chase, jogo eletrônico
 Nintendo GameCube, console da Nintendo